Барбашёв — русская фамилия. Известные носители:

 Барбашёв, Александр Ипполитович (1858-?) — российский историк.
 Барбашёв, Иван Дмитриевич (род. 1995) — российский хоккеист. 
 Барбашёв, Пётр Парфёнович (1918—1942) — Герой Советского Союза.
 Барбашёв, Сергей Дмитриевич (род. 1992) — российский хоккеист.